Protopelagonemertidae är en familj av djur. Protopelagonemertidae ingår i ordningen Pelagica, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Protopelagonemertidae finns 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Protopelagonemertidae